Шотландский Первый Дивизион 1915/1916 () — 26-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 21 августа 1915 года и закончился 29 апреля 1916 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1915/1916
Шотландия
Шотландия
1915 год в Шотландии
1916 год в Шотландии
Спорт в Великобритании в 1915 году